Jméno Vřesovice nese více obcí:
 Vřesovice (okres Prostějov) – obec v okrese Prostějov
 Vřesovice (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín